Бег на 50 км — классическая дистанция сверхмарафона. Регулируется ИАЮ (Международной ассоциацией сверхмарафона). Соревнования проводятся по шоссе или на стадионе.

Рекорды 

С 1 января 2022 года мировые рекорды на дистанции 50 км регистрирует ИААФ.

На тредмиле в помещении (неофициальный) 
 2:44.19 Иван Моторин

Соревнования 
Во всем мире существуют сейчас несколько пробегов на 50 км.

Чемпионаты 
В рамках развития официальных мероприятий сверхмарафона ИАЮ в 2004 году организовала чемпионат Европы под названием «Trophée Européen». С 2009 года проводился неофициальный чемпионат мира под названием «Finale de Trophée Mondial». Эти мероприятия привлекают спортсменов, которые имеют хорошую скорость в марафоне и выносливость для 100 километров.

Чемпионаты мира 

Был заключен договор о проведении 3 первых чемпионатов мира по бегу на 50 км в столице Катара Дохе. 4 декабря 2015 года там состоялся первый официальный . Но позднее чемпионат 2017 года был отменён. В качестве своеобразного «утешительного» забега выступит пробег 50/100 км 30 сентября 2017 года в Юйси (Китай).
Следующий чемпионат, предварительно запланированный на 28 мая 2023 года в Порт-Элизабет (ЮАР), был отменён.

Мужчины

Женщины

Чемпионаты Европы 

Первый чемпионат Европы ИАЮ по бегу на 50 км запланирован на 8 октября 2022 года в Сотильо-де-ла-Адрада (Авила, Испания).

Чемпионаты Азии и Океании

Чемпионаты России 

Чемпионаты России проходили в Пущино в 2004—2008 годах.

См. также 
 Марафон
 Бег на 100 км
 Спортивная ходьба на 50 километров

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты мира ИАЮ 2015—2019 и чемпионаты России по бегу на 50 км на statistik.d-u-v.org

Сверхмарафон